Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 7-es jelzésű menetrend szerinti metróvonalak: 

 U7-es metróvonal (Berlin)

Taganszko-Krasznopresznyenszkaja

 U7-es metróvonal (München)

 7-es metró (Peking)

 7-es metró (Szöul)